Huaylas (stad), een stad in Peru
Huaylas (provincie), een provincie van Peru
Huaylas (district), een district van Peru